Erik Knudsen, (1988 -), un acteur canadien ;
 Erik Knudsen (1922-2007), un auteur danois.